Seeiso (1905–1940)
 Seeiso (ur. 1966)